Il Pro12 2015-16 fu la 6ª edizione della competizione transnazionale di rugby a 15 per club delle federazioni gallese, irlandese, italiana e scozzese, la 5ª con tale nome nonché la 15ª assoluta includendo le edizioni senza i club della federazione italiana.

 che si incontrarono nella stagione regolare con la formula a girone unico per selezionare le quattro che affrontarono i play-off.

Il torneo fu noto con il nome commerciale di Guinness Pro12 per via della sponsorizzazione garantita da Diageo, la multinazionale britannica proprietaria del marchio di birra Guinness, a seguito di un accordo stipulato nel 2014.

Dopo la prima volta del  l'anno precedente, fu la volta di un'ennesima esordiente a iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro della competizione: , considerata storicamente la più debole delle quattro province irlandesi e sfavorita nella finale che la opponeva alla più quotata connazionale , la batté invece 20-10 e vinse il suo primo titolo del Pro12.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Risultati

Classifica

Play-off

Semifinali

Finale

Verdetti 
  : Campione del Pro12.
  , , , , , , : qualificate alla Champions Cup 2016-17.
  , , , , : qualificate alla Challenge Cup 2016-17.

Note